Bhuj – arma bianca originaria dell'India
Bhuj – municipalità dell'India